O São Cristóvão Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro, da cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe. Suas cores são o vermelho, cinza e o branco. Tem como presidente Israel Sarmento, ex-vereador da cidade de São Cristovão.

Em 2006, foi vice-campeão da Série A2 do Campeonato Sergipano.

Elenco Atual

Artilheiros

Desempenho em competições oficiais 
Campeonato Sergipano

Campeonato Sergipano (Série A2)

Clubes de futebol de Sergipe
Clubes de futebol fundados em 2005
São Cristóvão (Sergipe)